Província Oriental (Açores)
 Oriental (Arábia Saudita)
 Província Oriental (República Democrática do Congo) — antiga província
 Província Oriental (Quénia)
 Província Oriental (Ruanda)
 Província Oriental (Seri Lanca)
 Província do Leste (Serra Leoa)
 Província Oriental (Zâmbia)

Desambiguações de topônimos